Футбол на Островных играх 2011 года.

Мужской футбол

Участники 

  Аландские острова
  Олдерни
  Фолклендские острова
  Гибралтар
  Готланд
  Гренландия
  Гернси
  Остров Мэн
  Остров Уайт

  Джерси (остров)
 Менорка
  Родос
  Сааремаа
  Внешние Гебриды
  Англси

Групповая стадия

Группа А 

Команда Родоса была дисквалифицирована после второго из-за слабой дисциплины, а именно после четырёх удалений в двух играх. Их третий матч с командой Менорки закончился техническим поражением со счетом 3-0.

Группа В

Группа C

Группа D

Дополнительная серия пенальти

Стадия плей-офф

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Финальная таблица

Ссылки 
Архив

Соревнования национальных сборных по футболу
Островные игры
2011 год в футболе